Capela de São Gonçalo (Quinta do Anjo) — Palmela
 Capela de São Gonçalo (Vera Cruz) — Aveiro

Desambiguação